Висо́ка ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Висока вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 У місті Луганськ:
 1-а Висока вулиця;
 2-а Висока вулиця.
 Висока вулиця — вулиця в місті Львів.
 Висока вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Висока вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Висока вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Висока вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Висока вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці